Dmitrij Charin – ex calciatore sovietico
 Evgenij Charin – calciatore russo
 Pavel Charin – ex canoista sovietico